Portugalia:
 Moure – miejscowość w gminie Barcelos
 Moure – miejscowość w gminie Felgueiras
 Moure – miejscowość w gminie Póvoa de Lanhoso
 Moure – miejscowość w gminie Vila Verde

Szwajcaria:
 Mourè – franko-prowansalska nazwa gminy Le Mouret

Osoby:
 Manuel Magallanes Moure – chilijski pisarz